Sörnewitz ist der Name von:

 Sörnewitz (Cavertitz), Ortsteil der Gemeinde Cavertitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Sörnewitz (Coswig), Ortsteil der Stadt Coswig, Landkreis Meißen, Sachsen
 in Sörnewitzer Gemarkung gelegen: Neusörnewitz, Ortsteil der Stadt Coswig, Landkreis Meißen, Sachsen